Вернигородок - село в Козятинському районі Вінницької області

 Вернигородок - зупинний пункт Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці